The Football Alliance 1890–91 var den anden sæson af den engelske fodboldliga Football Alliance. Ligaen havde deltagelse af 12 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Siden sidste sæson var Long Eaton Rangers FC, der skiftede til Midland League, blevet erstattet af Stoke FC, som kom fra The Football League.

Ligaen blev vundet af Stoke FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Footballsite – Football Alliance 1890/91  
 RSSSF – England – Football Alliance

Noter 

Sæsoner i Football Alliance
Fodbold i 1890
Fodbold i 1891
Fodbold i England